Derek Anderson – futbolista amerykański
 Derek Anderson – koszykarz